Wulfstan van Hedeby, 9e-eeuwse handelaar en reiziger 
 Wulfstan I, aartsbisschop van York van 931 tot 952
 Wulfstan II, aartsbisschop van York van 1003 tot 1023
 Wulfstan, heilige, bisschop van Worcester van 1062 tot 1095